Адриан-Фирмен Пиллон, более известный как Анн-Адриен-Фирмен Пийон-Дюшемен (; 15 мая 1766, Париж — 27 февраля 1844, Монруж) — французский ,  и .

Владелец поместья, занимался сельским хозяйством, прежде чем полностью посвятить себя литературному творчеству.

Автор ряда пьес, комедий и драм, в том числе в стихах, эссе, множества стихотворений.

Избранные сочинения 
 Les Pourquoi d’un patriote aux Constitutionnaires, 1790
 Le Chansonnier de la paix, divertissement en un acte et en vaudevilles, avec René Charles Guilbert de Pixérécourt, 1801
 Tous les niais de Paris, ou le Catafalque de Cadet-Roussel, bluette tragique en 5 actes et en vers, avec Perin, 1801
 L’Amant muet, comédie en 1 acte et en prose, mêlée de vaudevilles, 1802
 La Grande Ville, ou les Parisiens vengés, comédie épisodique en 3 actes, en prose, avec René Perin, 1802
 Un petit mot sur Pierre-le-Grand, tragédie en 5 actes, 1803
 Molé aux Champs-Élysées, hommage en vers, mêlé de chants et de danses, avec Perin, 1803
 Les Deux Colonels, comédie en 2 actes et en vers, 1805
 La Comédie aux Champs-Élysées, hommage à Collin d’Harleville, en 1 acte et en vers, 1806
 Le Triomphe d’Alcide à Athènes, drame héroïque en deux actes, mêlé de chants et de danses, avec Pierre-Louis Moline, 1806
 Essai sur la Franc-maçonnerie, poème en 3 chants, 1807
 Lucien moderne, ou Légère esquisse du tableau du siècle, dialogues entre un singe et un perroquet, 1807
 Numa Pompilius au palais des Tuileries, 1811
 Le Cri des Français. Le roi est mort ! Vive le roi !, stances élégiaques sur la mort de Louis XVIII et sur l’avènement de Charles X au Trône, 1824
 La Coupole de l'église Sainte-Geneviève, 1825
 Nouveau théâtre d'éducation à l’usage des demoiselles, 1836
 La Mort de Cadet Roussel, tragédie

Примечания

Литература 
 

Эссеисты Франции
Литераторы, известные под псевдонимами